DIV steht für:
 Deutscher Industrie-Verband
 Deutscher Inline-Skate Verband e. V.
 Digitale Vermittlungsstelle, siehe Vermittlungsstelle #Digitale Vermittlungsstellen
 Flugplatz Divo in der Elfenbeinküste (IATA-Code)
 römische Schreibweise für 504
 

D.IV steht für:
 Albatros D.IV, deutsches Militärflugzeug
 Aviatik D.IV, deutsches Militärflugzeug
 Fokker D.IV, deutsches Militärflugzeug
 Halberstadt D.IV, deutsches Militärflugzeug
 Kondor D.IV, deutsches Militärflugzeug der Kondor Flugzeugwerke
 LVG D.IV, deutsches Militärflugzeug der Luftverkehrsgesellschaft (LVG)
 Pfalz D.IV, deutsches Militärflugzeug der Pfalz-Flugzeugwerke
 Roland D.IV, deutsches Militärflugzeug
 Schütte-Lanz D.IV, deutsches Militärflugzeug
 Siemens-Schuckert D.IV, deutsches Militärflugzeug

D IV steht für:
 Bayerische D IV, bayerische Dampflok
 Bayerische D IV (Ostbahn), bayerische Dampflok

Div (dīv) steht für:
 Dämon der iranischen Mythologie, siehe Diw

div steht für:

Abkürzung für Divisions (Teilungen) als Skalierung (z. B. ms/div = Millisekunden pro Divisions) auf einem elektrischen Messinstrument, z. B. Oszilloskop 

 einen HTML-Tag, der einen Block/Bereich (division) kennzeichnet, siehe Tag (Informatik)
 einen mathematischen Operator für die Divergenz eines Vektorfeldes
 die italienische Spielanweisung divisi
 in Programmiersprachen einen mathematischen Operator zur Ganzzahldivision (siehe Division mit Rest)
 Dhivehi (ISO-639-3-Code), Amtssprache auf den Malediven

Siehe auch:
 D4

Abkürzung